Tommy Rich – cestista statunitense
Tommy Rich – wrestler statunitense